Wieczerza w Emaus – obraz Bassana
 Wieczerza w Emaus – obraz Caravaggia z 1601
 Wieczerza w Emaus – obraz Caravaggia z 1606
 Wieczerza w Emaus – obraz Rembrandta
 Wieczerza w Emaus (Uczniowie w Emaus, Chrystus w Emaus) – obraz przypisywany Vermeerowi, w rzeczywistości fałszerstwo autorstwa van Meegerena z 1936